Prva ženska liga za sezonu 2017./18. je dvadeset i šesta sezona najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene u kojem sudjeluje 11 klubova. Po nazivu je liga zamijenila "A-1 ligu".  Prvak je peti put zaredom postao "Medveščak" iz Zagreba.

Sudionici 

 Ragusa - Dubrovnik 
 Plamen - Požega
 Pula Črnja Tours -  Pula
 Brod na Savi - Slavonski Brod
 Split -  Split
 Šibenik - Šibenik
 Podravac Gigant - Virje
 Zadar - Zadar
 Dubrava BLC - Zagreb
 Medveščak  - Zagreb 
 Trešnjevka 2009 -  Zagreb

Ligaški dio

Ljestvica 
 -  plasirali se u doigravanje

Rezultatska križaljka  
''Ažurirano: 12. kolovoza 2018. 

 Izvori:

Doigravanje  
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga liga 2017./18.

Vanjske poveznice  
 službena stranica
 eurobasket.com, stranica natjecanja 
 zenska-kosrka.com, A-1 liga

Izvori  
 
 hks-cbf.hr, Prva ženska liga, pristupljeno 12. kolovoza 2018. 
 hks-cbf.hr, Prva ženska liga 2017./18. - ljestvica , pristupljeno 12. kolovoza 2018. 
 ksz-zagreb.hr, Prva liga (Ž) 2017./18., pristupljeno 12. kolovoza 2018. 
 eurobasket.com, Prva liga žene 2017./18., pristupljeno 12. kolovoza 2018. 
 eurobasket.com, Prva liga žene 2017./18. - raspored i rezultati utakmica, pristupljeno 12. kolovoza 2018. 
  

2017-18
ž-1-A-1